Хаят, Хаит, Хайт, Хает — фамилия еврейского происхождения. От  — портной.

Известные представители:
 Хайт, Аркадий Иосифович (1938—2000) — советский писатель-сатирик, сценарист и драматург.
 Хаит, Борис Григорьевич (род. 1951) — российский еврейский предприниматель и общественный деятель, вице-президент Российского еврейского конгресса.
 Хаит, Валерий Исаакович (род. 1939) — писатель, журналист, в 1960-е гг. капитан знаменитой одесской команды КВН.
 Хайт, Галит (род. 1975) — израильская фигуристка (танцы на льду), в настоящее время тренер по фигурному катанию.
 Хаит, Баймирза (1917—2006) — узбекский и немецкий политический деятель, писатель, историк и востоковед.
 Хаит, Леонид Абрамович (1928—2017) — советский и израильский режиссёр, создатель и руководитель театра «Люди и куклы», театральный педагог.
 Хаит, Ростислав Валерьевич (род. 1971) — украинский актёр, сценарист, продюсер, один из основателей комического театра «Квартет И».
 Хайт, Юлий Абрамович (1897—1966) — советский композитор, автор музыки к песне «Авиамарш».
 Хаят — армянский ашуг.
 Хаят, Зафар (род. 1927) — пакистанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1964 года.
 Хаят, Хаятулла (род. 1974) — афганский политический деятель.

См. также 
 Хаятт — сеть гостиниц.
 Хаит — село в Таджикистане. Разрушен землетрясением 10 июля 1949 года.
 Хаит — сельская община в Таджикистане.